Bernard Gallizia – religioso cattolico francese
 Bianca Gallizia – ballerina e coreografa italiana
 Giuseppe Gallizia – archivista svizzero

Pagine correlate 
 Gallizio